Francesco Casaretti – attore, regista, commediografo e saggista italiano
 Vittorio Casaretti – ex calciatore italiano